Skovgaard er flertydigt:

Efternavn:

 Andreas Skovgaard (født 1997), dansk fodboldspiller
 Carl Axel Skovgaard-Petersen (1866 – 1955), dansk præst og forfatter
 Georgia Skovgaard (broderer) (1828 – 1868), dansk broderer (Georgia Marie Luise Skovgaard, født Schouw)
 Georgia Skovgaard (væver) (1893 – 1973), dansk gobelinvæver, datter af Joakim Skovgaard
 Hans Georg Skovgaard (1898 – 1969), dansk arkitekt, søn af Niels Skovgaard
 Hans-Ole Skovgaard (1937 – 2002), dansk civilingeniør
 Henrik Skovgaard (født 1963), dansk journalist og tv-vært
 Inge Skovgaard-Petersen (1932 – 2015), dansk historiker
 Ingrid Skovgaard (Ingrid Elisabeth Skovgaard Raben) (1938 – 2013), tidligere seminarielærer, talepædagog og DR-medarbejder
 Jakob Skovgaard-Petersen (født 1963), dansk religionshistoriker og søn af Inge og Vagn Skovgaard-Petersen
 Joakim Skovgaard (1856 – 1933), dansk billedkunstner, maler, billedhugger, søn af P.C. Skovgaard
 Johan Thomas Skovgaard (1888 – 1977), dansk maler, søn af Joakim Skovgaard
 Karsten Skovgaard (Karsten Skovgaard Madsen) (født 1961), dansk guitarist, sanger og sangskriver
 Lone B. Skovgaard, er skønlitterær forfatter
 Morten Skovgaard Danielsen (1967 – 2009), dansk komponist
 Niels Skovgaard (1858 – 1938), dansk maler og billedhugger, søn af P.C. Skovgaard
 P.C. Skovgaard (1817 – 1875), dansk landskabsmaler
 P.N. Skovgaard (1783 – 1838) dansk litterat
 Susette Skovgaard, (gift Holten) (1863 – 1863), dansk maler og keramiker, datter af P.C. Skovgaard
 Tommy Skovgaard (1928 – ?), dansk bokser i sværvægtsklassen
 Troels Skovgaard (født 1957), dansk guitarist, sanger, sangskriver og producer
 Vagn Skovgaard-Petersen (1931 – 2006), dansk historiker

Se også:

 Skovgaard Museet i Viborg
 Skovgårdsparken

 Skovgårde (flertydig)
 Skovsgård (flertydig)